«Francisco Abellán» es el conjunto, del nombre propio Francisco y el apellido Abellán, que puede referirse a:

Personajes 
 Francisco Abellán Gómez (1895-1972), ingeniero de caminos, canales y puertos español;
 Francisco Abellán Cámara (1965-), futbolista español;
 Francisco Abellán Martínez (1961-), político español - diputado regional de Murcia;
 ...

Toponimia 
 Embalse de Francisco Abellán, en Granada, España.